Torneio José de Paula Júnior ou Torneio Quadrangular de Belo Horizonte de 1952 foi uma competição amistosa interestadual de futebol programada para ser disputada na cidade de Belo Horizonte em 1952, que teve a participação de quatro equipes, três do Estado de Minas Gerais e uma do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, com três rodadas programadas para serem cumpridas, nas quais todas as equipes envolvidas se enfrentariam em rodadas duplas, sendo campeã aquela que tivesse o melhor aproveitamento, tendo se sagrado campeão, o .

Participantes
  América-MG
  Atlético-MG
  Cruzeiro
  Fluminense

Tabela 
 Todos os jogos programados para serem disputados no Estádio Independência.

 Primeira rodada - 22 de junho

 América-MG 3–1 Atlético-MG
 Cruzeiro 0–2 Fluminense

 Segunda rodada - 25 de junho

 América-MG 1–2 Fluminense 
 Cruzeiro 4–0 Atlético-MG

 Terceira rodada - 29 de junho

 Atlético-MG 2–1 Fluminense
 Cruzeiro-MG 5–1 América-MG

 Final - 9 de julho

Empatado em pontos com o Cruzeiro, com o direito de ficar com o título por ser a equipe visitante e de regresso ao seu estado, o Fluminense propôs ao clube mineiro a realização de um jogo extra no Rio de Janeiro para decidir o título:

 Fluminense 3–2 Cruzeiro 
 Local: Estádio de Laranjeiras
 Data : 09/07/1952.
 Árbitro: Willer Costa.
 Renda : Cr$ 79.148,00.
 Público : 3.697 pagantes.
 FFC : Castilho; Píndaro, Pinheiro, Jair, Edson (Vitor), Bigode, Telê (Robson), Orlando Pingo de Ouro (Villas Boas), Simões (Marinho), Didi, Quincas. Técnico: Zezé Moreira.
 CEC : Bernard; Adelino, Licinho, Pampolini, Mussi, Dirceu, Chiquinho, Barra Mansa (Nelsinho), Abelardo, Guerino (Lideu), Sabú (Raimundinho). Técnico: Colombo.
 Os jornais da época registraram muitas vaias e ofensas dirigidas à Telê Santana durante as três partidas em Belo Horizonte, talvez pelo fato do mineiro Telê já ser então um símbolo do Fluminense, clube pelo qual sempre se declarou torcedor, desde a infância.

Classificação final 

Clube - Pontos (inclui jogo extra) - Saldo de gols

1. Fluminense - 6 - 3

2. Cruzeiro - 4 - 5

3. América - 2 - -3

4. Atlético - 2 - -5

Ligações externas
 Site Campeões do Futebol 
 Site Estatísticas do Fluminense - jogos - data

Torneios amistosos do Brasil entre clubes de futebol
Futebol de 1952 no Brasil
América Futebol Clube (Belo Horizonte)
Clube Atlético Mineiro
Cruzeiro Esporte Clube
Fluminense Football Club